Cet article répertorie la liste de jeux SNK Playmore.

Liste des jeux 
ADK Tamashii
Art of Fighting Anthology
Athena: Full Throttle
Doki Doki Majo Shinpan!
Fatal Fury Battle Archives Vol. 1
Fatal Fury Battle Archives Vol. 2
Kimi no Yusha
King of Fighters Collection: Orochi Saga
The King of Fighters Neowave
Neo Geo Online Collection
Metal Slug 4
Metal Slug 5
Metal Slug 6
Metal Slug 7
Metal Slug Advance
Metal Slug Anthology
Rage of the Dragons
Samurai Shodown V
Samurai Shodown V Special
Samurai Shodown VI
Samurai Shodown: Sen
NeoGeo Battle Coliseum
Samurai Shodown Anthology
SNK Arcade Classics Vol. 1
SNK vs. Capcom: SVC Chaos
SNK vs. Capcom Card Fighters DS
The King of Fighters 2002
The King of Fighters 2003
KOF Maximum Impact: Regulation A
The King of Fighters XI
The King of Fighters XII
The King of Fighters XIII

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 SNK Playmore
 SNK

Liens externes 
 Liste de jeux SNK Playmore sur KLOV
 Liste de jeux SNK Playmore sur KLOV

SNK Playmore